Michael Mann (1919–1977) – niemiecko-amerykański uczony i muzyk, profesor literatury niemieckiej
 Michael Mann (1924–2011) – brytyjski biskup anglikański
 Michael Mann (ur. 1943) – brytyjsko-amerykański socjolog, profesor
 Michael Mann (ur. 1943) – amerykański producent, scenarzysta i reżyser filmowy
 Hollywood Fats, właśc. Michael Leonard Mann (1954–1986) – amerykański gitarzysta bluesowy
 Michael E. Mann (ur. 1965) – amerykański klimatolog